Брианна Браун (; род. , Сент-Пол, Миннесота) — американская актриса.

Карьера 
Браун сыграла главные роли Барбары в фильме ужасов 2006 года «Ночь живых мертвецов 3D», и Шерил в фильме ужасов 2007 года «Чужой лес». Её самыми значимыми ролями второго плана являются роли в фильмах Джадда Апатоу «Сорокалетний девственник» (2005) и «Немножко беременна» (2007).

Браун часто снималась на телевидении, в том числе в сериалах «C.S.I.: Место преступления», «Тайны Смолвиля», «Красавцы», «Без следа», «Ищейка», «Джоуи» и «Мыслить как преступник». 6 января 2010 года она дебютировала в роли Лизи Найлз в дневной мыльной опере ABC «Главный госпиталь», в которой снималась до июня 2011 года, после небольшого перерыва, в нескольких эпизодах осенью 2011 года. В 2011 году она сыграла тайного информатора ЦРУ в сериале в жанре психологического триллера «Родина», который транслировался на канале Showtime.

Браун снялась в первом сезоне мыльной комедии Lifetime «Коварные горничные» в 2013 году. В 2014 году она получила одну из основных ролей в сериале ABC «Шёпот» с Лили Рэйб, однако была уволена после съемок пилотного эпизода.

Благотворительность 
В перерывах между съёмками Браун занимается благотворительностью и сотрудничает с департаментом мира (). В 2005 году она основала женскую организацию «Новый Голливуд», занимающуюся благотворительностью и сбором денег для различных некоммерческих организаций. Группа состоит из 26 женщин в Лос-Анджелесе, с филиалом в Нью-Йорке.

Личная жизнь 
С 22 мая 2017 года Брианна замужем за режиссёром и актёром Ричи Кином. У супругов есть сын — Чарли Зейн Кин (род. 18.07.2018).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Брианны Браун

Родившиеся в Сент-Поле
Актрисы телевидения США
Выпускники Колледжа Святого Олафа